Меквабишвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Меквабишвили, Ираклий (род. 1973) — грузинский финансист и экономист.
 Меквабишвили, Анзор (род. 2001) — грузинский футболист.